Nome latino di Vespero, altra denominazione del pianeta Venere.

Letteratura 
Hesperus – romanzo di Jean Paul del 1797.

Trasporti 
Hesperus – cacciatorpediniere di classe Havant della Royal Navy

Zoologia 
Hesperus – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae
Desmostylus hesperus – mammifero marino del Miocene, estinto
Parastrellus hesperus – pipistrello della famiglia Vespertilionidae
Dicyphus hesperus – insetto dei Rincoti appartenente alla famiglia Miridae